Зиновјев је руско презиме:

 Александар Зиновјев, руски филозоф.
 Григориј Зиновјев, совјетски политичар.